Hafferl ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hafferl (1886–1959), österreichischer Anatom
 Franz Hafferl (1857–1925), österreichischer Unternehmer
 Josef Hafferl (1823–1896), österreichischer Unternehmer und liberaler Politiker
 Marie Hafferl-Bernatzik, österreichische Frauenrechtlerin

Siehe auch:
 Haferl